Суперкубок Румунії з футболу 2006 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2006 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Рапід (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2006
Румунія
2006 у румунському спорті